Rehab – singel Amy Winehouse z 2006 roku
 Rehab – singel Rihanny z 2008 roku
 The Rehab – album rapera Young Bucka z 2010 roku
 Rehab – album rapera Białasa z 2015 roku